Abrasion (von  ‚Abkratzung‘) steht für:
 Abrasion (Medizin), die Entfernung von Körpergewebe in der Medizin
 Abrasio dentium, ein Zahnhartsubstanzverlust infolge mechanischer Reibung
 Küstenerosion, Erosion des Gesteins der Küstenregion durch Brandung und Strömung
 Abrasiver Verschleiß, der Abtrag von Oberflächen mittels schleifender Medien

Siehe auch:
 Abrasio